Madness (album van Madness), een compilatie-album uit 1983 van de Britse groep Madness
 Madness (Sleeping With Sirens), een album uit 2015 van de Amerikaans punkband Sleeping With Sirens
en tevens naar
 The Madness (album), een album uit 1988 van de Britse groep The Madness